Epigamia macrophtalma är en ringmaskart som först beskrevs av Marenzeller 1874.  Epigamia macrophtalma ingår i släktet Epigamia och familjen Syllidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
macrophtalma